Флаг городского округа город Миха́йловка Волгоградской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 30 октября 2009 года решением Михайловской городской думы № 449 и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 5692.

Описание 
«Флаг городского округа город Михайловка представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее композицию герба городского округа город Михайловка в синем, белом, красном и жёлтом цветах».

На синем полотнище серебряное изображение архангела Михаила, попирающего дракона. В правой руке архангела — пламенный меч, вонзённый в пасть дракону, в левой руке — красный овальный, заострённый к низу щит, окантованный серебром с золотой восьмиконечной звездой в центре.

Обоснование символики 
Флаг разработан на основе герба по правилам и традициям вексиллологии.

Архангел Михаил является святым покровителем города, носящего его имя.

Звезда — символ надежды, энергии, славы и вечности.

Синий цвет (лазурь) — символ красоты, мягкости, величия.

Красный цвет — символ храбрости, мужества и неустрашимости.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты и невинности.

Жёлтый цвет (золото) — символ богатства, справедливости, постоянства, великодушия.

Примечания